«Бамберг» (нем. Bamberg) — карательная операция немецких оккупационных властей против советских партизанских отрядов, входивших в состав так называемого «гарнизона Павловского», и мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Проходил с 20 марта по 4 апреля 1942 года в Октябрьском, Глусском, Любанском, Копаткевичском и Бобруйском районах Белоруссии.

Предпосылки 
Партизанская борьба против немецких оккупационных властей началась в Октябрьском районе почти сразу после начала Великой Отечественной войны. Уже к концу сентября 1941 года многие населенные пункты района были освобождены от оккупантов. В результате осенью 1941 года начала формироваться Октябрьская партизанская зона с центром в Рудобелке, а к концу года район был полностью очищен от немцев и их пособников.

Зимой 1941-1942 годов партизаны Октябрьской зоны и ее окрестностей начали вести против врага широкомасштабные операции: в январе 1942 года был уничтожен немецкий гарнизон в райцентре Копаткевичи, а в феврале второй был освобожден райцентр Озаричи. В январе того же года Полесское партизанское объединение, или т. н. «гарнизон Павловского», что позволило партизанам значительно повысить свои боевые возможности за счет лучшей координации и концентрации сил и проведения более крупных операций. Так, в результате длительного и масштабного рейда партизанских отрядов «Павловского гарнизона» в начале 1942 года от немцев почти полностью были освобождены Октябрьский, Копаткевичский, Глусский, Домановичский и Житковичский районы Полесской области были практически полностью очищены от немцев.

Все это, конечно, не могло не беспокоить немецкое командование, которое решило путем проведения крупной карательной операции ликвидировать партизан и партизанскую зону, а также пополнить припасы. Основной же целью как этой, так и более масштабной операции «Мюнхен», проводившейся в районе Ельни, была защита коммуникаций, которые использовались для снабжения немецких войск, сражавшихся в центральной части Восточного фронта.

Операция «Бамберг» стала экспериментальным проектом наступательной «антипартизанской борьбы», которая с этого времени стала широко использоваться немецкими войсками для подавления сопротивления на оккупированной территории. Отличительными чертами как этой, так и следующих таких операций были полное блокирование территории проведения операции крупными как военными, так и полицейскими силами, постепенное стягивание кольца окружения, «зачистка» территории в ходе продвижения к центру блокированной зоны, и затем повторная зачистка при продвижении от центра зоны к ее границам.

Подготовка к операции 
Подготовка операции началась 26 февраля 1942 года в генеральном округе « Житомир » действиями Словацкого пехотного полка совместно с 325-м немецким полицейским батальоном под его командованием в районе Мозырь — Житковичи в ходе которых, возможно, погибло более 1000 человек. С севера операцию возложили не на , отвечавшую за район, а на 707-ю стрелковую дивизию, переброшенную специально для этой цели из Генерального округа Белоруссии. Оперативный план 203-й дивизии состоял из следующих пунктов («задач»):

 уничтожение основных партизанских «банд»,
 усмирение территории,
 сбор зерна и скота.

Ввиду этой дивизии, предусматривавшей также бомбардировку с воздуха четырех деревень и рекомендации провести различие между виновными и невиновными с требованием расстреливать только действительно виновных и чуждых для этой территории элементов, 707-я дивизия из в самом начале планировалось не широкое наступление, т.е. против партизан в лесных районах, что объяснялось невозможностью продвижения из-за снега и гололеда и началом весеннего бездорожья, а продвижение по дорогам и действиями в основном против сел в зоне операции, в чем партизаны хорошо зарекомендовали себя со временем. Командующий операцией фон Бехтальсхайм распорядился, чтобы действия против евреев и «чужеродных элементов», которые успешно проводились в Беларуси, особенно в осенние месяцы 1941 года, были взяты за пример. Соответствующие безжалостные инструкции в отношении мужчин, женщин и детей были распространены на территорию новой операции.

Всего для проведения операции было выделено 3 пехотных и 1 артиллерийский полки, 2 отдельных полицейских батальона, кавалерийская эскадрилья и авиационная эскадрилья 51-й бомбардировочной авиаэскадрильи «Эдельвейс».

Проведение операции 
20 марта каратели вышли на исходные позиции и начали сплошное блокирование Октябрьско-Любанской партизанской зоны, с 28 марта начали стягивать кольцо окружения, а 31 марта начали концентрированное наступление-прочесывание в направлении Рудобелко- Карпилавко. 420-й батальон ландвера двинулся со стороны Глуска на юго-восток через Зубаревичи в направлении Оземли, который расстрелял и повесил 68 жителей деревень Растов, Ратмиров и на железнодорожной станции Ратмировичи. С юго-запада, на северо-запад от деревень Савичи — Колки — Лучицы — Кошевичи (Копаткевичский район) 102-й словацкий полк при поддержке 315-го полицейского батальона преодолевал сопротивление мелких партизанских отрядов (боевыми действиями 2 км севернее села Бубновка, на юго-восток от села Поречье, в Карпиловском районе), оседлали автомобильную дорогу Кошевичи — Глуск и железнодорожный участок Кошевичи — Рабкор; в ходе их наступления только в селе Хвойня было уничтожено 1350 человек. 747-й полк 707-й дивизии, усиленный 102-м кавалерийским эскадроном, двинулся из Любани с запада на восток через Яминск, Селец, Заголье (Любинский район) и Заболотье в направлении Карпиловка. В первый же день гитлеровцы расстреляли и повесили около 300 человек, в том числе женщин, детей и красноармейцев, не вышедших из окружения. Со стороны Паричи и села Полесье (Паричский район) в западном направлении вел прочесывание и карательные операции 727-й пехотный полк, который прошел через деревни Романищи, Заозерщину на Оземлу (в том числе через несколько сёл Парицкого района) и расстреляли более 730 граждан.

Всего в ходе операции пострадало около 80 деревень, значительная часть из которых была полностью сожжена, в том числе вместе с жителями. Подавляющее большинство погибших были местные крестьяне и евреи. Отличительной чертой операции была почти полное отсутствие сопротивления, так, в ходе основной фазы операции потери карателей составили лишь 7 погибших и 8 раненых. Партизаны, число которых в этом районе оценивалась в 1200-2000 человек, покинули зону операции, преимущественно не вступая в столкновение с противником.

Результаты 
В целом операция, учитывая, что ее основная цель — ликвидация партизан и партизанской зоны — не была достигнута, потерпела полный крах. Уже через несколько недель после окончания операции в партизанской зоне возобновили деятельность советские органы власти, а в мае 1942 года здесь была сформирована 123-я партизанская бригада. Тем не менее долгосрочные результаты террора, который проводился во время операции, до сих пор явно видны на демографической карте территории..

Итоги террора во время операции в отдельных населенных пунктах

Октябрьский район (данные приведены по современному административному делению) 

 Альбинск (66 дворов, 300 жителей; здесь и далее в скобках приводится довоенная численность дворов и жителей) — почти полностью сожжена (61 двор), уничтожено 137 человек;
 Андреевка (27 дворов) — сожжено 4 дворе, уничтожено 14 человек;
 Берков (24 двора) — сожжено 5 дворов, уничтожено 25 человек;
 Бубновка —  сожжено 2 двора, уничтожено 33 человека;
 Буда (38 дворов) — полностью сожжена, уничтожена 19 человек;
 Булков (21 двор, 115 жителей) — уничтожено 88 человек;
 Вежин (30 дворов, 110 жителей; находилась в 4 км на юг от деревни Гать) — полностью сожжена, уничтожена 70 человек; после войны не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе Хатынь;
 Оземля (130 дворов, 425 жителей) — сожжено 114 дворов, уничтожен 61 человек;
 Оспин (63 дворе, 324 жители) — сожжено 12 дворов, уничтожено 30 человек;
 Годуни (74 дворе, 296 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 48 человек;
 Гороховищи (120 дворов, 480 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 130 человек;
 Гать (48 дворов) — сожжено 9 дворов, уничтожено 9 человек;
 Дербин (75 дворов, 405 жителей) — сожжено 47 дворов, уничтожено 283 человека;
 Жуковичи (42 дворе, 150 жителей) — сожжено 15 дворов, уничтожено 15 человек;
 Заозерщина (21 двор, 95 жителей) — полностью сожжена, уничтожены 21 человек;
 Заозерье (70 дворов) — сожжен 1 двор, уничтожено 19 человек;
 Заболотье (242 дворе, 1200 жителей) — сожжено 142 дворе, уничтожено 192 человека;
 Залесье — сожжено 9 дворов, уничтожен 21 человек;
 Зарижье (68 дворов, 289 жителей) — сожжено 38 дворов, уничтожено 63 человека;
 Затишье (52 дворе, 220 жителей) — сожжено 17 дворов, уничтожено 64 человека;
 Зуб-Буда (40 дворов, 96 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 16 человек;
 Иванищевичи (85 дворов) — полностью сожжена, уничтожена 83 человека;
 Истопки (25 дворов, 110 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 17 человек;
 Ковали (134 дворе, 615 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 720 человек (в том числе из соседних деревень);
 Карма (49 дворов, 203 жители) — полностью сожжена, уничтожена 57 человек;
 Карпиловка — почти полностью сожжена, уничтожена более 600 человек (в том числе 2 апреля — 700 жителей Карпиловки, Рудобелки и других деревень, 3 апреля — 486 жителей Карпиловки);
 Курин (138 дворов, 700 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 506 человек;
 Ломовичи (160 дворов) — сожжено 42 дворе, уничтожено 157 человек;
 Лавстыки (115 дворов, 496 жителей) — полностью сожжена, уничтожена более 800 человек (в том числе из соседних деревень);
 Лески — сожжено 6 дворов, уничтожено 42 человека;
 Любань (148 дворов, 582 жители) — сожжено 5 дворов, уничтожено 85 человек;
 Лясковичи (133 дворе, 904 жители) — сожжено 52 дворы, уничтожены 171 человек;
 Мойсеевка (140 дворов, 517 жителей) — сожжено 32 дворы, уничтожено 23 человека;
 Малын (27 дворов, 137 жителей) — сожжено 12 дворов, уничтожено 50 человек;
 Медухов (45 дворов, 174 жителя) — полностью сожжена, уничтожена 39 человек;
 Микуль-Городок (75 дворов, 302 жителя) — полностью сожжена, уничтожена 67 человек;
 Мошны (50 дворов, 240 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 7 человек;
 Мушичи (113 дворов, 370 жителей) — почти полностью сожжена (105 дворов), уничтожено 35 человек;
 Нивное (29 дворов, 60 жителей) — уничтожено 10 человек;
 Новая Дуброва — сожжено 2 двора, уничтожено 17 человек;
 Новики (30 дворов) — почти полностью сожжена (29 дворов), уничтожено 55 человек;
 Новые Завалёны (19 дворов, 98 жителей) — сожжено 2 двора, уничтожено 6 человек;
 Нестановичи (82 двора, 309 жителей) — полностью сожжена;
 Подветка (26 дворов, 97 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 23 человека;
 Порослище (70 дворов, 283 жители) — полностью сожжена, уничтожены 21 человек;
 Поречье (176 дворов, 810 жителей) — сожжено 13 дворов, уничтожено 169 человек;
 Пераколье (27 дворов, 115 жителей; находилась в 1,5 км на северо-запад от деревни Залесье) — полностью сожжена, уничтожена 76 человек; после войны не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе Хатынь;
 Подгать (38 дворов, 142 жителя) — полностью сожжена, уничтожена 28 человек;
 Протасы (126 дворов, 470 жителей) — сожжено 105 дворов, уничтожено 64 человека;
 Пружинищи (123 дворе, 450 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 111 человек;
 Рабкор (20 дворов, 103 жителя) — полностью сожжено, уничтожено 64 человека;
 Радков (149 дворов, 750 жителей) — почти полностью сожжена (146 дворов), уничтожено 120 человек;
 Рожанов — сожжено 17 дворов, уничтожен 31 человек;
 Романищи (83 дворе, 330 жителей) — сожжено 30 дворов, уничтожен 21 человек;
 Рассвет (95 дворов, 410 жителей) — сожжено 5 дворов, уничтожено 27 человек;
 Растов (33 двора, 166 жителей) — сожжено 9 дворов, уничтожено 47 человек;
 Ратмировичи (76 дворов, 250 жителей) — почти полностью сожжена (64 дворы), уничтожено 17 человек;
 Ратмиров (20 дворов, 84 жителя) — полностью сожжено, уничтожено 4 человека;
 Рог (43 дворе, 160 жителей) — сожжено 25 дворов, уничтожено 42 человека;
 Рудобелка — почти полностью сожжена, уничтожена более 700 человек (около 700 жителей Рудобелки, Карпиловки и других деревень расстреляно около нынешней СШ № 1 городского поселка Октябрьский, 643 жители разных деревень сожжены заживо в помещении клуба спиртзавода);
 Рудня (75 дворов, 361 житель) — полностью сожжена, уничтожена около 800 человек (в том числе 341 житель Рудни); после войны не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе Хатынь;
 Репин (47 дворов, 168 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 17 человек;
 Сапейков (86 дворов, 340 жителей) — сожжено 16 дворов, уничтожено 15 человек;
 Сосновка (55 дворов, 245 жителей) — полностью сожжена, уничтожена 9 человек;
 Селище (29 дворов, 107 жителей; находилось за 1 км на юг от деревни Курин) — полностью сожжена, уничтожена 95 человек; после войны не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе Хатынь;
 Слободка (80 дворов, 350 жителей) — сожжено 6 дворов, уничтожено 34 человека;
 Смоловка (39 дворов, 174 жителя) — сожжено 6 дворов, уничтожено 4 человека;
 Смуга (30 дворов, 205 жителей; находилась за 2 км на северо-восток от деревни Курин) — полностью сожжена, уничтожена 175 человек; после войны не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе Хатынь;
 Смыковичи (56 дворов, 164 жителя) — почти полностью сожжена (54 двора), уничтожено 58 человек;
 Старая Дуброва (85 дворов, 350 жителей) — сожжено 24 дворе, уничтожено 100 человек;
 Старые Завалёны (17 дворов, 78 жителей) — сожжено 11 дворов, уничтожено 25 человек;
 Хоромцы (226 дворов, 1035 жителей) — сожжено 111 дворов, уничтожено 233 человека;
 Чернявка (21 двор, 81 житель) — полностью сожжена, уничтожена 27 человек;
 Чёрные Броды (80 дворов, 330 жителей) — сожжено 56 дворов, уничтожено 28 человек;
 Красная Слобода (228 дворов, жителей 812) — сожжено 10 дворов, уничтожено 14 человек;
 Шкава (180 дворов) — сожжено 36 дворов, уничтожено 69 человек;
 Юрки (34 двора, 131 житель) — полностью сожжена, уничтожена 37 человек.

Бобруйский район

Глусский район

Любанский район

Петриковский район 

 Хвойня

Литература 

 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945. Энцаклапедыя. — Мн., 1990. — С. 56—57.
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. — 632с.: іл. — 4000 экз. - ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0
 Памяць: Гiсторыка-дакументальная хронiка Акцябрскага раёна. — Мн.: БЕЛТА, 1997.
 Christian Gerlach. Kalkulierte Morde : die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944 (ням.). — Hamburg : Hamburger Ed., 1999, старонкі з 884 (частичный английский перевод здесь ).
Сражения в Великой Отечественной войне в Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами
Антипартизанские операции в СССР